Гнєзділов Ігор Євгенович (нар. 23 липня 1973, Харків, УРСР) — український актор, телеведучий та актор дублювання. 
 Гнєзділов Василь Георгійович  (14 січня 1922 — 1999) — радянський і український архітектор-художник і скульптор.

Див. також 
 Гедзилів Яр (Гнездилов)